Found You kan syfta på:

 Found You Recordings – ett svenskt skivbolag
 Found You (Nilla Nielsen) – en singel av Nilla Nielsen
 She Found You – en låt på musikalbumet You Are Freaking Me Out, Samiams femte studioalbum